Adrián Ricchiuti – calciatore e dirigente sportivo argentino
 Giovanni Ricchiuti – arcivescovo cattolico italiano
 Lucrezia Ricchiuti – politica italiana